Apollo 18 è il quarto album in studio del gruppo musicale alternative rock statunitense They Might Be Giants, pubblicato nel 1992.

Tracce 
Side 1

Side 2

Formazione
John Flansburgh - voce, chitarre
John Linnell - voce, fisarmonica, tastiere, sassofono, clarinetto

Collegamenti esterni